Окси́ды никеля — неорганические соединения металла никеля и кислорода:
 Оксид никеля(II), NiO
 Оксид никеля(III), NiO